Митний кодекс України (2002) — кодекс, що визначав засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митних органів України з 2002 по 2012 роки.

Кодекс був прийнятий 11 липня 2002 року і набув чинності з 1 січня 2004 року. Містить 21 розділ.432 статті

13 березня 2012 було прийнято новий Митний кодекс України (2012).

Митні органи 

У Кодексі закріплена створена на той момент структура митних органів України, чітко визначений статус та повноваження всіх елементів цієї структури – від центрального апарату Державної
митної служби до митниць і спеціалізованих митних управлінь та організацій.

Див. також 

 Митний кодекс України (2012)

Посилання 
Митний кодекс України //Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта, 2011– 558 с.
 Митний кодекс України на сайті Верховної Ради України

Кодекси України, що втратили чинність
Митна справа